Surduc ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Surduc (Sălaj), Gemeinde im Kreis Sălaj

 Surduc (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Surduc (Cluj), Dorf im Kreis Cluj

Surduc bezeichnet auch:

 Surduc (Schnelle Kreisch), einen linken Nebenfluss der Schnellen Kreisch im Kreis Cluj in Rumänien.
 Stausee Surduc, ein Stausee im Poiana-Ruscă-Gebirge, Kreis Timiș, Rumänien